Conspiracy (band), een progressieverockband, opgericht door Billy Sherwood en Chris Squire
Conspiracy (1930), film geregisseerd door Christy Cabanne
Conspiracy (1939), film geregisseerd door Lew Landers
Conspiracy (2001), een Britse televisiefilm uit 2001
Conspiracy (2008), actie-dramafilm met in de hoofdrol Val Kilmer
Complot 365 (oorspronkelijke Engelstalige titel: Conspiracy 365), een Australische twaalfdelige boekenserie van Gabrielle Lord
Conspiracy 365 (televisieserie),  een Australische twaalfdelige televisieserie gebaseerd op de boekenserie
Conspiracy (Junior M.A.F.I.A.),  een muziekalbum van de Amerikaanse hiphopgroep Junior M.A.F.I.A.